Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1996 was de 16e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Twaalf landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 tot en met 25 april 1996 in Mexico werd gespeeld. Canada werd voor de tweede keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1997. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Canada, Costa Rica, Mexico en de Verenigde Staten.

Groepsfase
Legenda

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde

Kwalificatieronde

Voetbal in 1996
Voetbal in Mexico
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Mexico